Čelovce (powiat Preszów)
 Čelovce (powiat Veľký Krtíš)
 Čeľovce